Liwak ist der Name von

 Rüdiger Liwak (* 1943), deutscher evangelischer Theologe
 Władysław Liwak (1942–2017), polnischer Politiker